Деке́йтер или Декатур () — ряд населённых пунктов и округов в США, названных в честь Стивена Декейтера, выдающегося американского морского офицера, отличившегося в Берберийских войнах и в англо-американской войне 1812 года.

Города 
 Декейтер (Алабама)
 Декейтер (Арканзас)
 Декейтер (Джорджия)
 Декейтер (Иллинойс)
 Декейтер (Индиана)
 Декейтер (Миссисипи)
 Декейтер (Техас)

Округа

Другое 
 Декейтер — остров архипелага Сан-Хуан